Bogdan Sadowski – diakon, dziennikarz i publicysta
 Bogdan Sadowski – polityk, burmistrz Izbicy Kujawskiej
 Bogdan Sadowski (zm. 2021) – neurobiolog, specjalista w zakresie fizjologii bólu i fizjologii zwierząt, prof. zw. dr hab.